Милана Димитрова Колчагова е българска революционерка, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Родена е в 1856 година в Банско в семейството на свещеник Димитър Арабаджиев и е сестра на Лазар Младенов и Иван Младенов. Около 1876 година завършва училището в родното си село и до към 1880 година преподава в него. Занимава се с революционна дейност – двама от синовете ѝ от брака с Георги Колчагов Лазар и Александър са участници в Илинденско-Преображенското въстание. Колчагова активно подпомага дейността на ВМОРО като куриер. Шие дрехи, пренася хляб и оръжие. Преследвана от властите е принудена през февруари 1904 година да се прехвърли в Свободна България и се установява в Лъджене. Османски военен съд я осъжда задочно на 101 години затвор. Умира в 1946 година в Лъджене.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Колчагови
Български просветни дейци от Македония
Родени в Банско
Починали във Велинград
Лъдженци (Чепино)
Български имигранти от Македония във Велинград
Деятелки на ВМОРО